

Anno 
 533 o 533 a.C.

Codici 
 533 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Padova

Matematica 
533 – numero